Storstensbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Storstensbådan, Korsholm, Österbotten, 
 Storstensbådan, Malax, Österbotten,

Se även
Storstenarna
Storstensrevet
Storstensören

Robotskapade Finlandförgreningar